Breathe kan henvise til:

 Breathe (band), et britisk band som var aktivt i 1980'erne
 Breathe (New Zealand band)
 Breathe (Midnight Oil album), et Midnight Oil album fra 1996
 Breathe (Faith Hill album), et Faith Hill album fra 1999
 Breathe (Keller Williams)

Film og tv 
 Breathe (film fra 2017)

Sange 
Sangen "Breathe" kan henvise til:

 Breathe (Blu Cantrell sang), en sang af Blu Cantrell fra 2003
 Breathe (Collective Soul sang), en sang af Collective Soul fra 1994
 Breathe (Erasure sang), en sang af Erasure fra 2005
 Breathe (Fabolous sang), en sang af Fabolous fra 2004
 Breathe (Faith Hill sang), en sang af Faith Hill fra 1999
 Breathe (Kylie Minogue sang), en sang af Kylie Minogue fra 1998
 Breathe (2 AM), en sang af Anna Nalick fra 2005
 Breathe (The Prodigy sang), en sang af The Prodigy fra 1996
 Breathe (Pink Floyd sang), en sang af Pink Floyd fra Dark Side of the Moon fra 1973
 Breathe (Reprise), en gentagelse af Pink Floyd sangen, som kan høres i slutningen af "Time"
 Breathe (Télépopmusik sang), en sang af Télépopmusik fra 2001